Бернстайн Леонард (Бернште́йн, , 25 серпня 1918, Лоренс, Массачусетс — 14 жовтня 1990) — американський диригент, композитор, просвітитель, виконавець (піаніст), педагог. 
 Бернстайн Елмер (, 4 квітня 1922, Нью-Йорк — 6 квітня 2005, Лос-Анджелес США) — композитор, виконавець (піаніст) (США), автор музики до кінострічки «Досить сучасна Міллі», удостоєний «Оскара» (1967).
 Якоб Бернстайн (, помер, грудень 1958) — американський шахіст.